Сри Ланка се први пут појавила на Олимпијским играма 1948. године под именом Цејлона. После тога је Сри Ланка је пропустила само једне Летње олимпијске игре, монтреалске 1976. године.

На Зимским олимпијским играма Сри Ланка никада није учествовала и Сри Ланка никада није била домаћин олимпијских игара;

Олимпијци из Сри Ланке закључно са 2008. годином су освојили укупно 2 медаље и то 1 сребрну и 1 бронзану, међутим дисквалификацијом Мериен Џонс, бронзана медаља је постала сребрна, тако да Сри Ланка сада има 2 сребрне медаље. Медаље је освојена на Летњим олимпијским играма 1948. и 2000. и то у атлетици.

Национални олимпијски комитет Сри Ланке (-{National Olympic Committee of Sri Lanka}-) је основан 1937. и признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 
 

Сри Ланка на олимпијским играма